Бояркин:
 Бояркин, Василий Илларионович (1914—1943) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Бояркин, Олег Михайлович (род. 1947) — профессор физики